

Presentación previa 
El rumano Victor Hănescu es el campeón defensor, pero no pudo defender su título obtenido la pasada temporada ya que decidió no participar.

El esloveno Aljaž Bedene es el nuevo campeón del torneo al derrotar en la final al argentino Diego Schwartzman por 6-3 y 6-4.

Cabezas de serie 

 Filippo Volandri (Semifinales)
 '''Aljaž Bedene (Campeón)
 Julian Reister (Segunda ronda)
 Diego Sebastián Schwartzman ''(Final)

<ol start="5">
  Oleksandr Nedovyesov ''(Cuartos de final)
  Simon Greul ''(Primera ronda, retiro)
  Jan Mertl ''(Cuartos de final)
  Marco Cecchinato (Primera ronda, retiro)
</ol>

 Cuadro 
 Q = Clasificado (Qualifier)
 WC = Comodín (Wild Card)
 LL = Perdedor con suerte (Lucky Loser'')
 r = retirado
 w/o = Victoria por incomparecencia

Rondas finales

Cuadro superior

Cuadro inferior

Enlaces externos 
 Cuadro principal
 Cuadro clasificatorio

ATP Challenger Tour 2013
Tenis en 2013
Torneos de tenis en tierra batida
Challenger de Banja Luka 2013